Niemcy:
 Philippinenhof – dzielnica Müncheberga
 Philippinenhof-Warteberg – okręg administracyjny Kassel